The Herald steht für folgende Zeitungstitel:

* The Herald, seit 1783 veröffentlichte Tageszeitung aus dem schottischen Glasgow
 The Herald (Plymouth), Tageszeitung aus dem englischen Plymouth
 The Herald (Everett), Tageszeitung aus Everett im US-Bundesstaat Washington